Владимир Стрельцов:
 Стрельцов, Владимир Викторович (1919—1981) — советский геометр.